Браїлівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Браїлівська волость — Вінницького повіту Подільської губернії;
 Браїлівська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії.